«Аль-Ахли» () — бахрейнский футбольный клуб из города Манама. Выступает в Премьер-лиге Бахрейна. Основан в 1936 году. Домашние матчи проводит на Бахрейнском национальном стадионе. Цвета команды — жёлтый и чёрный.

История 
Команда основана в 1936 году под названием «Аль-Нусур». Позднее команда стала именоваться «Аль-Ахли». Команда пять раз становилась чемпионом Бахрейна и восемь раз побеждала в Кубке короля Бахрейна. «Аль-Ахли» участвовал в Кубке обладателей кубков Азии сезона 1991/92. В сезоне 2000/01 команда дебютировала в Азиатском кубке чемпионов. В сезонах 2005/06 и 2006/07 «Аль-Ахли» являлся участником Арабской лиги чемпионов.

Достижения 
 Чемпион Бахрейна (5): 1968/69, 1971/72, 1976/77, 1998/96, 2009/10
 Победитель Второго дивизиона Бахрейна (2): 2014/15, 2018/19
 Обладатель Кубка короля Бахрейна (8): 1960, 1968, 1977, 1982, 1987, 1991, 2001, 2003

Известные игроки 
В данный список включены футболисты, выступавшие за национальную сборную Бахрейна в международных турнирах.

 Кубок Азии 2004
 Мохамед Хусейн
 Али Саид Абдулла

 Кубок Азии 2007
 Мохамед Хубаил

 Кубок Азии 2011
 Ахмед Мушайма
 Аббас Айяд
 Абдулвахаб аль-Сафи
 Аббас Ахмед Хамис

 Кубок Азии 2019
 Махди аль-Хумайдан
 Джассим аль-Шейх

Главные тренеры 
 Жильдо Родригес (1991—1992)
 Йозеф Хиккерсбергер (1995—1997)
 Ханс-Юрген Геде (2006)
 Санджин Алагич (2007—2009)
 Душан Еврич (2009—2010)
 Марьяну Баррету (2010—2011)
 Бахлул Джилали (2017—2018)
 Камель Зуаги (2020—)

Статистика

Примечания 

Футбольные клубы Бахрейна
Спорт в Манаме